Ю́рий Константи́нович За́йцев () — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1976), двукратный чемпион мира (1976, 1978), заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Спортивная карьера 
Чемпион Казахской ССР (1974—1978), неоднократный обладатель Кубка СССР (1974, Запорожье; 1976, Свердловск; 1977, Рязань; 1979, Фрунзе), чемпион СССР (1976, Свердловск), Европы (1978, Гавиржов, Чехия; 1979, Варна, Болгария), мира (1976, Монреаль, Канада; 1978, Геттисберг, США) и XXI Олимпийских игр (1976, Монреаль, Канада).

В 1975—1980 годах установил 3 мировых рекорда и 4 рекорда СССР.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть»

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Статистика на сайте истории тяжёлой атлетики Lift Up
 Статья о Ю. Зайцеве на сайте Kulichki.com

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года